Willem Hendrik van Heemstra (1696-1775) - grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland
 Willem Hendrik van Heemstra (1779-1826) - grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland